Argumedo puede hacer referencia a:

 Alcira Argumedo, socióloga y política;
 Benjamín Argumedo, militar, político;
 Felipe Fernández Argumedo, presbítero y gramático.